Бечо (груз. ბეჩო) — одна з 11 сванських громад, розташованих в історичному регіоні Верхня Сванетія на південному схилі хребта Великий Кавказ.
 Бечо (перевал) - гірський перевал у Приельбруссі.